Gunnar Berg er navnet på flere personer:

 Gunnar Berg (maler) (1863-1893) – norsk maler
 Gunnar Berg (spejderleder) (1897-1987) – norsk-amerikansk spejderleder
 Gunnar Berg (komponist) (1909-1989) – dansk komponist
 Gunnar Berg (politiker) (født 1923) – norsk politiker